Схевенинген — международный шахматный турнир, который проводился администрацией нидерландского курорта Схевенинген в 1905, 1913, 1923 и 1933 годах.

В 1923 году проводился так называемый командный турнир с участием 10 нидерландских и 10 иностранных шахматистов, которые играли по круговой системе друг против друга; впоследствии такая система получила название «схевенингенская».

Победители 1905—1923

Турнирные таблицы

1905 
Это был 33-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации (фактически открытый чемпионат Нидерландов). Проходил с 31 июля по 10 августа 1905 года.

 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1913 

В базах отсутствует запись партии Брейер — Ейтс из 4-го тура (0:1).
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

1923 
Турнир 1923 г. был проведен по системе, которую сейчас называют схевенингенской. Однако аналогичная система уже была испытана на ранних этапах турнира в Остенде (1906 г.).

10 нидерландских шахматистов играли с 10 представителями других европейских стран (австриец, венгр, чех, немец, англичанин, датчанин, швейцарец, русский эмигрант с французским паспортом и два бельгийца). При этом участники сборной Нидерландов не играли между собой, а "гости" — между собой.

В нечетных турах белыми играли нидерландские шахматисты, в четных — "гости".

Турнир принес следующие результаты: все места в верхней части таблицы заняли представители команды "гостей", никто из хозяев не набрал 50 % очков.

 Партии турнира на сайте 365Chess

1933 

 Партии турнира на сайте 365Chess

Примечания

Литература 
 

Международные соревнования по шахматам в Нидерландах
1905 год в шахматах
1913 год в шахматах
1923 год в шахматах
Международные спортивные соревнования в Гааге